Nyangatom bezeichnet
 Nyangatom (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
 Nyangatom (Sprache), eine in Äthiopien gesprochene Sprache.